Deumling ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Deumling (* 1957), deutscher Fernseh- und Hörfunkmoderator
 Joachim Deumling (1910–2007), SS-Obersturmbannführer und Oberregierungsrat

Siehe auch:
 Däumling (Begriffsklärung)